Horvátország
Smišljak falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Smišljak falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében